Ла Пера има више значења:

 Ла Пера (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Пера (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пера (Зинакантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пера (Бенемерито де лас Америкас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пера (Акулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Пера (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пера, Ла Мора ел Агвакате (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пера (Бакоачи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Пера (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Пера (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Пера (Тубутама), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Пера (Халпа де Мендез), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Пера (Накахука), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Пера (Теренате), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Пера (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Пера (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пера (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пера, Солосучил (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пера (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пера (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику